Біска́я (, , ) — провінція на півночі Іспанії у складі автономного співтовариства Країна Басків. Адміністративний центр — Більбао. Площа — 2117 км². Населення — 1 152 658 осіб (2008); густота населення — 519,9 особи/км². Кількість муніципалітетів — 119.

Історія 
 1040—1876: Біскайська сеньйорія (, )

Муніципалітети Біскаї 
Провінція Біская у Країні Басків на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 119 муніципалітетів:

Уродженці 
 Менсія Лопес де Аро — португальська королева.

Примітки

Посилання 
 
 

Країна Басків